Manso može značiti:
Manso Indijanci
Manso, Gana, grad u Gani